B.TV, ehemaliger Regionalfernsehsender
 TV Baden, deutscher Sportverein